Tolantongo puede referirse a los siguientes topónimos de México:

 Barranca de Tolantongo, cañón en el estado de Hidalgo. 
 Río Tolantongo, caudal que forma la Barranca de Tolantongo y desemboca en el río Amajac en el estado de Hidalgo.
 Grutas de Tolantongo, conjunto de grutas y cuevas; así como complejos turísticos.
 Tolantongo, localidad del municipio de Cardonal, Hidalgo.
 Tolantongo, localidad del municipio de Tlahuiltepa, Hidalgo.